Joseph Ducreux – pittore francese
 Louis Ducreux – attore, musicista e regista teatrale francese
 Rose-Adélaïde Ducreux – pittrice e musicista francese